Двусторонние отношения на официальном уровне отсутствуют, несмотря на то, что эти две страны связаны множеством исторических и географических факторов.

Напряжённость в двусторонних отношениях впервые возникла из-за аннексии провинции Хатай Турцией в 1939 году. Другие исторические разногласия включали: вопросы водопользования, возникшие вследствие проекта Юго-Восточной Анатолии; поддержку Сирией курдской рабочей партии (РПК) и более не существующей секретной армии освобождения Армении. Отношения улучшились после октября 1998 года, когда лидер РПК Абдулла Оджалан был выслан сирийскими властями. Отношения вновь обострились после начала гражданской войны в Сирии, что привело к разрыву дипломатических отношений. Серьёзный инцидент произошёл в июне 2012 года, когда сирийцы сбили турецкий военный учебно-тренировочный самолёт, в результате чего Турция созвала экстренное заседание НАТО. Протяжённость государственной границы между странами составляет 899 км.

История

Аннексия Хатая 

В 1938 году санджак Александрета вышел из-под французского мандата в Сирии в качестве независимой республики Хатай. 8 месяцев спустя, в 1939 году, по результатам референдума была присоединена к Турции как провинция Хатай. Это самоприсоединение никогда не было признано Сирией, которая продолжает показывать провинцию Хатай на картах как часть территории Сирии.

В настоящее время сирийцы придерживаются мнения, что эта территория является исторической частью Сирии и была незаконно передана Турции Францией. В Турции жива память о Сирии, как бывшей провинции Оттоманской империи. В 1938 году турецкая армия с согласия Франции вошла в сирийскую провинцию и изгнала оттуда большую часть арабов-алавитов и армян, составлявших на тот момент большинство населения провинции. Перед проведением референдума в провинцию Александретта из Турции перешли десятки тысяч турок и приняли участие в голосовании.

В 1938 году провинция провозгласила свою независимость от Франции. 29 июня того же года парламент новообразованной республики Хатай проголосовал за присоединение к Турции. Несмотря на то, что референдум был объявлен незаконным и сфальсифицированным, его результат был признан Францией в надежде, что Турция выступит против гитлеровской Германии.

Спор о водных ресурсах 
Ещё одним источником конфликтов стал вопрос о водных ресурсах. В рамках проекта по развитию Юго-Восточной Анатолии, Турция построила 19 плотин на Евфрате и Тигре . В результате приток воды в пограничные провинции Сирии заметно сократился. Такие же проблемы вызывал водозабор из реки Оронт, протекающей по территории спорной провинции Хатай.

Курдский вопрос 
Турция протестовала против поддержки, которую Сирия оказывала Курдской рабочей партии. В том числе, Турция утверждала, что для военной подготовки боевиков-курдов Сирия привлекла бывшего офицера СС Алоиса Бруннера.

Курдский вопрос поставил двусторонние отношения под угрозу разрыва, когда Турция пригрозила начать военные действия, если Сирия по-прежнему будет давать убежище лидеру КРП Абдулле Оджалану, много лет проживавшему в Дамаске. В октябре 1998 года Оджалан был выслан из Дамаска и в Сирии обязались прекратить укрывательство боевиков КРП. В 1999 году Турция и Сирия подписали Аданское соглашение, окрывшее путь к двустороннему взаимодействию в сфере безопасности.

Развитие отношений

Дипломатическая оттепель 
В 2003 году Турция отказалась принимать участие во вторжении коалиционных сил в Ирак, что стало переломным моментом в улучшении двусторонних отношений. По мнению Сирии, этот отказ продемонстрировал способность Турции принимать самостоятельные внешнеполитические решения.
В конце 2004 года турецкий премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган посетил Дамаск для заключения соглашение о свободной торговле, результатом чего стали дальнейшие переговоры на высшем уровне, в том числе обмен визитами: Сирию посетил президент Турции Тургут Озал, на что последовал ответный визит Башара Асада — первый с момента образования Сирии визит сирийского президента в Турцию.

В 2008 году Турция была приглашена в качестве посредника между Сирией и Израилем по вопросу контроля над Голанскими высотами. Эти переговоры, однако, зашли в тупик после ухудшения турецко-израильских отношений из-за обострения конфликта в Газе.

Потепление отношений в 2000-е годы привело к тому, что Сирия стала рынком сбыта турецких товаров. Турецкий ежегодный экспорт в Сирию за 2001—2010 годы вырос с 281 млн долларов до 1845 млн долларов.

Военное сотрудничество 
26 апреля 2009 года состоялись трёхдневные совместные учения с участием наземных сил, расположенных вдоль их общей границы. По данным турецких военных источников, целью учений было повышение доверия между военными двух стран, а также отработка взаимодействия погранвойск

Визит президента Турции в Сирию 
15-17 мая 2009 президент Турции Абдулла Гюль посетил Сирию с официальным визитом. Визит стал ответом на посещение Турции сирийским президентом Асадом в 2007 году. В состав турецкой делегации вошли также министр иностранных дел Ахмет Давутоглу, министр внешней торговли Зафер Чаглаян, министр сельского хозяйства и министр культуры и туризма Эртугрул Гюнай.

Незадолго до визита стало известно, что Сирия была готова возобновить мирные переговоры с Израилем при посредничестве Турции, на что Турция изъявила согласие. Однако Израиль отверг предложение о посредничестве Турции, настаивая на прямых переговорах с Сирией.

Трения из-за гражданской войны в Сирии 

С начала гражданской войны в Сирии отношения между Сирией и Турцией значительно ухудшились в связи с массовым наплывом беженцев из Сирии в Турцию. Так, уже в июне 2011, после подавления сирийской армией протестных выступлений в г. Джиср-эш-Шугур, по меньшей мере, 3 тысячи сирийских беженцев перешли турецкую границу. Турецкий премьер-министр Реджеп Эрдоган обвинил сирийское правительство в негуманном отношении к собственным гражданам: «они действуют негуманными методами. Это дикость.». В начальный период гражданской войны в Сирии турецкое правительство называло сирийцев, бежавших в Турцию, не «беженцами», а «гостями».

Развитие событий 
9 августа 2011 года турецкий министр иностранных дел Ахмет Давутоглу отправился в Сирию, чтобы передать сирийскому правительству мнение президента Эрдогана. А именно возмущение последнего нецивилизованными действиями правительства Башара Асада против оппозиции. В ходе визита Давутоглу объявил о приостановке всех торговых и иных соглашений между Турцией и Сирией.

21 ноября 2011 года произошёл инцидент с турецкими паломниками на сирийской границе. Два автобуса с паломниками, возвращающихся из Саудовской Аравии, были обстреляны сирийскими солдатами. Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте Баб Хава близ г. Хомс. В результате обстрела два человека получили ранения

9 апреля 2012 года сирийские войска обстреляли приграничную территорию Турции, в результате чего было убито двое и многие ранены.

22 июня 2012 года Сирия сбила разведывательный турецкий самолёт RF-4E вблизи турецкой-сирийской границы. По утверждению сирийских военных, самолёт нарушил воздушное пространство Сирии. Турецкая сторона отрицала нарушение границы, подчеркнув, что краткие вторжения в воздушное пространство высокоскоростных самолётов являются обычным явлением. Турецкие и сирийские ВМС провели совместный поиск турецкого экипажа сбитого самолёта.

3 октября 2012 турецкая армия атаковала сирийские войска после того, как сирийское миномётный снаряд убил пять человек на территории Турции. Турецкий парламент одобрил военную операцию. Премьер-министр Турции Тайип Эрдоган заявил по этому поводу: «Мы не заинтересованы в войне, но мы близки к ней».

10 октября 2012 года истребитель F-16 турецких ВВС перехватил Airbus A320 сирийской компании Syrian Arab Airlines, шедший рейсом RB442 из Москвы в Дамаск и вынудил его приземлиться в международном аэропорту Эсенбога. Перехват был вызван подозрением о том, что на борту рейса имеется необъявленный груз оружия российского производства. Такой груз был действительно обнаружен; после обыска были изъяты военные средства связи и детали «предположительно, являющиеся запасными частями для ракетной техники». Сирия обвинила Турцию в воздушном пиратстве. Вследствие инцидента Сирия закрыло своё воздушное пространство для турецкой гражданской авиации.

23 октября 2012 года сирийский зенитный снаряд поразил медицинский центр в турецкой провинции Хатай.

11 мая 2013 года два  взорвались в г. Рейханлы, турецкой провинции Хатай. По крайней мере, 43 человек были убиты и более 140 получили ранения. Взрывы произошли на центральной площади города; первый — примерно в 13:45 по местному времени (10:45 по Гринвичу), второй — примерно через 15 минут. В результате пострадали те, кто пытался помочь жертвам первого взрыва. Этот теракт стал самым смертоносным в истории Турции.

23 марта 2014 года Турция сбила сирийской военный самолёт вблизи общей границы. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил, что турецкие ВВС действовали в рамках новых правил применения оружия, введённых Турцией после того как Сирия сбила турецкий самолёт-разведчик 22 июня 2012 года. Сирия осудила турецкие действия, утверждая, что самолёт преследовал силы оппозиции, не нарушая воздушного пространства Турции. Однако, в соответствии с новыми турецкими правилами, ВВС могут применять оружие, если другая сторона приблизится к границе, что воспринимается как угроза.

Гуманитарная помощь 
Турция осуществляет гуманитарную помощь Сирии. В 2022 году оказана помощь в размере 51 тыс. тонн гуманитарных грузов. Помощь охватила более 700 тыс. жителей. 

С 2011 года Турцией было отправлено более 26 000 грузовиков гуманитарной помощи.

См. также 
 Сирийско-турецкая граница

Примечания 
Примечания

Сноски